Ilha do Tesouro pode se referir a:

 A Ilha do Tesouro - um dos clássicos da literatura infanto-juvenil escrito por Robert Louis Stevenson em 1883, livro sobre piratas e tesouros enterrados.
 Ilha do Tesouro (desenho animado) - um desenho animado soviético, produzido em duas partes baseado no romance de Robert Louis Stevenson.
 Ilha do Tesouro (Ontário) - ilha no lago Mindemoya, em Ontário, Canadá.

Desambiguação